Азамат Хайролавич Нигманов () — российский актёр.

Биография 
Азамат Хайролавич Нигманов — родился 15 октября 1987 года в Омске в простой семье: мать — медсестра, отец — водитель. С раннего возраста занимался спортом: футболом, рукопашным боем, спортивным фехтованием. В детстве, отдыхая каждое лето в деревне у бабушки с дедушкой, овладел верховой ездой. Театром увлекся в возрасте 11 лет, когда на сцене дома творчества «Созвездие» увидел своих ровесников.

В 13 лет поступил в Омский драматический лицейский театр в студию Заслуженного артиста Российской Федерации Александра Анатольевича Гончарука. В студии сыграл свои первые роли на театральной сцене: Лешего в «Аленьком цветочке» С. Т. Аксакова, Короля в «Снежной королеве» Х. К. Андерсена. За роль Короля в «Спящей красавице» получил первую награду на Сочинском фестивале любительских театров.

Почувствовав веру в свои силы, решил поступать в театральный институт. Вместе с друзьями поехал в Москву поступать, но не прошел последний тур в ГИТИС.
На следующий год поступил в Театральный институт им. Б. Щукина на курс к Н. А. Сличенко и Р. В. Дробот.

На 3-м курсе начал сниматься в кино, после того как у входа в институт случайно встретил ассистента по актерам фильма «Однажды в провинции» режиссёра Кати Шагаловой, так получил свою первую роль Туя.

В 2009 году окончив Театральный институт им. Б. Щукина с отличием, начал показываться в разные театры Москвы.
На одном из показов К. А. Райкин обратил внимание на молодого актера и посоветовал его режиссеру В. А. Рыжакову, который собирался ставить в МХТ им. Чехова «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева. За роль Талгата Харисова в этом спектакле был удостоен премии Олега Табакова.

В 2009 году был призван на военную службу в ряды команды актеров-военнослужащих в Театре Российской армии.

С 2014 года по настоящее время — актёр Электротеатра Станиславский.

Личная жизнь  
Жена Бибигуль Нигманова. Двое сыновей.

Театральные работы

Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 
2010 — «Прокляты и убиты» по роману Виктора Астафьева режиссер В. А. Рыжаков — Талгат Харисов

Электротеатр Станиславский 
 2015 — «Золотой осел. Разомкнутое пространство работы», режиссер Борис Юхананов — Луций, Горожанин, Вестник
 2015 — «Вакханки», Еврипид, режиссер Теодорос Терзопулос — Хор вакханок
 2016 — «Тартюф», по пьесе Мольера, режиссер Филипп Григорьян — Судебный пристав
 2016 — «Love machines», режиссер Мария Чиркова — Коля
 2016 — «Чайка», по пьесе А. П. Чехова, режиссер Юрий Муравицкий, Юрий Квятковский, Кирилл Вытоптов — Шамраев
 2017 — «Зойкина квартира», по пьесеМ. А. Булгакова, режиссер Ольга Лукичёва — Херувим

Фонд Сергея Безрукова 
2017 — «Приключения Фандорина» по роману Б.Акунина, режиссер Татьяна Вдовиченко — Гинтаро Аоно — Японец

Фильмография

Призы и Награды 
 2012 г. — Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», Приз за лучшую мужскую роль, — фильм «Конвой»
 2012 г. — Международный кинофестиваль в Алматы «Евразия», Приз за лучшую мужскую роль, — фильм «Конвой»
 2011 г. — Премия Олега Табакова за роль Талгата Харисова в спектакле «Прокляты и убиты» реж. В. А. Рыжакова

Примечания

Ссылки 
 Страница Азамата Нигманова на Ruskino  
 Страница Азамата Нигманова на www.kinopoisk.ru
 Программа Магия Кино с участием Азамата Нигманова
 История — МКФ Евразия

Актёры телевидения России
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Призёры «Кинотавра»